Märrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Märrtjärnen, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (7,13 ha)
Märrtjärnarna, sjö i Sunne kommun, 
Märrtjärnet (Gräsmarks socken, Värmland, vid Flisåsberget), sjö i Sunne kommun,  (1,6 ha)
Märrtjärnet (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (7,56 ha)
Märrtjärnen (Östmarks socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (9,21 ha)
Märrtjärnet (Arvika socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Märrtjärnet (Ny socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Norra Märrtjärnet, sjö i Arvika kommun,  (3,63 ha)
Södra Märrtjärnet, sjö i Arvika kommun, 
Stora Märrtjärnen, sjö i Arvika kommun,  (1,8 ha)
Märrtjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun, 
Lill-Märrtjärnen, sjö i Härjedalens kommun, 
Stor-Märrtjärnen, sjö i Härjedalens kommun,

Se även
Märratjärn
Märatjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn